Ghazi bin Faisal (21. marts 1912 i  Mekka - 4. april 1939 i Baghdad) var konge af Irak i 1933-39.

Han omkom i en bilulykke da hans søn Faisal var kun tre år gammel, så hans fætter Abd al-Ilah blev regent af Irak indtil 1954.

Konger af Irak
Omkomne ved trafikulykker